

Lokalizacje

Niemcy 
 Hohe Wart – szczyt w Smreczanach
 Hohe Wart – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria,w  powiecie Miltenberg

Zobacz też 
 Hohe Warte
 Hohenwart
 Wart